Fiel puede referirse a:

 El que guarda fidelidad.
 Juramento de fidelidad
 Saint-Fiel, localidad francesa.
 Creyente de una religión.
 Conmemoración de los fieles difuntos
 Asociación pública de fieles
 Asociación privada de fieles